«Грозящий» — мореходная канонерская лодка Российского императорского флота одноименного типа. Стала первой бронированной канонерской лодкой в русском флоте, броненосным вариантом типа «Бобр»

Служба на флоте 
Корабль предназначался для несения службы на Дальнем Востоке и явился первой броненосной канонерской лодкой в русском флоте. Однако после вступления в строй в 1892 году служил в составе Балтийского флота.

В 1895 году в составе отряда кораблей русского флота (в него входили также эскадренный броненосец «Император Александр II» и крейсер 1-го ранга «Рюрик») выполнил визит в Германию на открытие Кильского канала. Тогда «Грозящий» стал первым русским кораблем, прошедшим Кильским каналом.

В 1897—1898 годах корабль в составе эскадры контр-адмирала П. П. Андреева участвовал в международной миротворческой операции на Крите. Затем канонерская лодка по апрель 1905 года служила стационером в Средиземном море.

С августа 1905 года — в составе отряда Морского инженерного училища.

В 1907 году канонерская лодка прошла капитальный ремонт корпуса и механизмов на Кронштадтском пароходном заводе.

В ноябре 1911 года была разоружена и переклассифицирована в тральщик.

В период первой мировой войны несла брандвахтенную службу в Либаве.

С декабря 1914 года — плавбаза дивизии траления Балтийского флота (вооружение: шесть 47-мм орудий, два 7,62-мм пулемёта).

В мае 1915 года вооружена и переклассифицирована в канонерскую лодку (вооружение: два 152-мм/50 орудия, шесть 75-мм/50 орудий).

В июле-августе 1915 года участвовала в морском сражении в Рижском заливе, охраняла минные заграждения у входа в Ирбенский пролив.

В сентябре 1915 года обстреливала укрепления противника в районе Рагоцема и Шмардена. В октябре 1915 года участвовала в десантной операции у мыса Домеснес.

В 1916 году прошла капитальный ремонт механизмов с перевооружением (4 — 152/50, 1 — 76/30 зенит/).

С 4 по 19 октября 1917 года участвовала в Моонзундском сражении.

7 ноября 1917 года вошла в состав Красного Балтийского флота.

С октября 1918 года находилась на долговременном хранении в Кронштадтском порту, была разоружена.

В 1922 году передана в Отдел фондового имущества и в сентябре 1924 года была разобрана на металл.

Командиры 
 1889 — август 1891 капитан 1 ранга Паренаго Александр Николаевич
 август 1891 — сентябрь 1891 Рожественский Зиновий Петрович
 1891—1895 Шарон Егор Егорович (Георгий Георгиевич)
 1895—1896 Загорянский-Кисель (Киссель) Апполинарий Сергеевич
 1896—1897 Тарасов Александр Трофимович
 1897—1898 Шенснович Эдуард Николаевич
 1898—1899 Арцеулов Алексей Николаевич
 март 1900 — 1 января 1901 Пороменский Николай Иванович
 1 января 1901—1904 Митурич Николай Ильич
 1904—1906 Кетлер Эдуард Эдуардович
 1907—1908 Опацкий Леонид Петрович
 1909—1911 Любинский Владимир Александрович
 1910 и 1911—1912 Красинский Петр Михайлович/барон Клодт фон Юргенсбург
 1912 Транзе Александр Александрович
 1913—1914 Киткин Петр Павлович
 1 июня 1915—1916 Постригаев Лев Георгиевич
 12 декабря 1916—1917 Ордовский-Танаевский Константин Дмитриевич
 1917 — ? Марков Вячеслав Николаевич

Примечания

Ссылки 
 Мореходная канонерская лодка «Грозящий»
 [www.wunderwaffe.narod.ru/Magazine/MK/1998_04/07.htm Канонерские лодки Российского императорского флота в Первой мировой войне. Балтийский флот]

Суда по алфавиту
Военные корабли Балтийского флота